YTD est l'abréviation de : 
 Year-to-date, une expression anglaise signifiant le cumul annuel jusqu'à ce jour (AAJ), un terme en finance pour désigner l'année en cours.

YTD est aussi un sigle, qui est utilisé :
 comme code IATA pour le Thicket Portage Airport au Canada.